Айстери́ди (Asterids) — підклас евдикотів, тобто справжніх дводольних рослин. Згідно із системою APG класифікації покритонасінних, це монофілетичний таксон (клада), одна з двох головних груп евдикотів (друга — розиди). В застарілій системі Кронквіста більшість представників айстеридів належали до підкласу Asteridae.

Вік айстеридів оцінюється в 128 млн років, Cretaceous, Cornales і Ericales відхиляються через короткий час, а інші айстериди — понад 100 млн років тому. Серед айстеридів складені листи відносно рідкі, і листочки часто слабо визначені та нечіткі. Таксони з прилистками також відносно незвичайні, як і таксони з квітками без пелюсток.

Опис 
Дерева, чагарники або частіше трави. Листки цілісні або різним чином розчленовані. Продихи 2, 4 або 6 (рідко) побічними клітинами. Членики судин з драбинчастою або простою перфорацією. Квітки маточково-тичинкові, майже завжди зрослопелюсткові. Тичинки, як правило, у кількості в однаковій з долями віночка або у меншій кількості. Стиглий пилок 3-клітинний або 2-клітинний. Оболонка пилкових зерен триборозниста або похідна від триборознистого типу. Гінецей завжди ценокарпний, мабуть, морфологічно завжди паракарпний, звичайно з 2-5, рідко 6-14 плодолистків. Насінні зачатки завжди унітегмальні, тенуінцелятні або рідко красинуцелятні. Насіння з ендоспермом та без нього.

Походження 
Ймовірно, айстериди походять від примітивних розидів, скоріше за все від якихось древніх форм, близьких до сучасних деревних представників порядку Ломикаменецвіті.

Філогенез 
Філогенетичне дерево, запропоноване проєктом APG IV:

Примітки

Посилання 
 Angiosperm Phylogeny Website 

Айстериди